Pirdop peut désigner :
 Pirdop, ville située dans la région de Sofia (Bulgarie) ;
 Pirdop, commune située dans le centre-ouest de la Bulgarie.